1. Fußball-Bundesliga 1990-91 var den 28. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev 1. FC Kaiserslautern.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1990
Fodbold i 1991